Osoby o tym nazwisku:
 Józef Budniak – rzymskokatolicki duchowny 
 Piotr Budniak – polski perkusista i kompozytor
 Paweł Budniak – polski futsalista